Rohatyn (, , deutsch auch Rohatin) ist eine Stadt im Westen der Ukraine mit etwa 8100 Einwohnern (2011).

Rohatyn war bis zum Sommer 2020 als Stadtratsgemeinde Rohatyn (Рогатинська міська рада/Rohatynska miska rada) der Verwaltungssitz des Rajons Rohatyn im Norden der Oblast Iwano-Frankiwsk. Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zusammen mit 64 umliegenden Dörfern und 7 Ansiedlungen zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Rohatyn (Рогатинська міська громада/Rohatynska miska hromada) im Rajon Iwano-Frankiwsk.

Stadtgliederung 

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Rohatyn Teil der Stadtgemeinde Rohatyn:

Geschichte 
Seit dem 10. Jahrhundert gab es in Rohatyn eine hölzerne Burganlage. 1184 wurde der Ort im Fürstentum Halitsch-Wolhynien erstmals schriftlich erwähnt. Zum Polen kam das Gebiet 1340. 1415 erhielt Rohatyn das Magdeburger Stadtrecht und entwickelte sich in der Folge zu einem wichtigen Handelszentrum. 
Im 16. Jahrhundert entstand eine bedeutende Schule der Ikonenmalerei, in den 1580er Jahren wurde ein bedeutendes orthodoxes Kloster gegründet. 

Nach der Ersten Teilung Polens kam Rohatyn 1772 zur Habsburgermonarchie und wurde ein Teil des späteren Kronlandes Galizien. 1854 wurde im Ort der Sitz der Bezirkshauptmannschaft Rohatyn eingerichtet. Zusammen mit dem 1867 eingerichteten Bezirksgericht existierten sie bis 1918.

Die örtliche jüdische Gemeinde geht auf das 16. Jahrhundert zurück. Sie wurde 1633 von König Władysław IV. Wasa mit Privilegien bedacht und erhielt 1868 von der österreichischen Regierung die Gleichberechtigung. Im 19. Jahrhundert waren die Mehrzahl der Bewohner Juden.

Seit 1897 verläuft die Bahnstrecke Stryj–Ternopil südlich der Ortschaft. 1909 wurde ein ukrainisches Gymnasium gegründet.

1918 war Rohatyn Teil der Westukrainischen Volksrepublik und 1919 wurde die Stadt von der polnischen Armee erobert und gehörte ab 1921 zur Woiwodschaft Stanislau innerhalb der Zweiten Polnischen Republik. 1931 wurde ein theologisches Seminar eröffnet.
Im Zuge der sowjetischen Besetzung Ostpolens wurde Rohatyn 1939 Teil der Sowjetunion in der Ukrainischen SSR. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde es vom Deutschen Reich besetzt und dem Distrikt Galizien angeschlossen. Am 20. März 1942 wurden unter Leitung von Hans Krüger, dem Leiter der Sicherheitspolizei in Stanislau, am Ort 2300 Juden erschossen. Nach der Deportation von 3500 Juden ins Vernichtungslager Belzec ließ Krüger im Juni 1943 das Ghetto liquidieren. Bei der Befreiung von Rohatyn durch die Rote Armee am 24. Juli 1944 hatten etwa 30 Juden an Ort überlebt.

Seit diesem Datum gehörte Rohatyn wieder zur Sowjetunion. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 wurde es Teil der unabhängigen Ukraine.

Rezeption in der Kunst 
Rohatyn ist ein Schauplatz des Romans Die Jakobsbücher von Olga Tokarczuk.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Roxelane (1500/06–1558), Lieblingsgemahlin des osmanischen Sultans Süleyman I.
 Norbert Glanzberg (1910–2001), französischer Komponist und Pianist.
 Felix Milgrom (1919–2007), Immunologe und Mikrobiologe

Sehenswürdigkeiten 
Die alte Holzkirche am Ort wurde 2013 zusammen mit anderen Holzkirchen der Karpatenregion in Polen und der Ukraine in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.

Literatur 
 Rohatyn, in: Guy Miron (Hrsg.): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Jerusalem : Yad Vashem, 2009 ISBN 978-965-308-345-5, S. 660f.

Weblinks 

Rohatyn in der Encyclopedia of Ukraine
 

Das jüdische Rohatyn bei shtetlinks.com

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Iwano-Frankiwsk
Rajon Iwano-Frankiwsk
Ersterwähnung 1184
Stadtrechtsverleihung 1415
Ghetto